De Ruyter (achternaam)
 De Ruyter (Amsterdam), een voormalige molen op het Bolwerk Oetewaal in Amsterdam.
 De Ruyter (Gemert), een voormalige molen in Nederland.
 De Ruyter (1808), een Nederlands linieschip.

Zie ook
Hr. Ms. De Ruyter (doorverwijspagina), naam van verscheidene Nederlandse marineschepen
De Ruiter (achternaam)